Onderdistrict in Indonesië
 Tanjungsari (Bogor), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Gunung Kidul), een onderdistrict van het regentschap Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Tanjungsari (Sumedang), een onderdistrict van het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tanjungsari (Natar), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Tanjungsari (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tanjungsari (Jatisrono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tanjungsari (Kajen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Tanjungsari (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tanjungsari (Kragan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tanjungsari (Petanahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tanjungsari (Tirtomoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tanjungsari (Jogorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Tanjungsari (Agrabinta), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Sukaluyu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Curugkembar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Jampang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Karangampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Karangpawitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Rajadesa), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Sadananya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Sukahaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Suko Manunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Tanjungsari (Tanjungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tanjungsari (Taraju), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java

Zie ook
 Tanjung Sari, doorverwijspagina